

Localidades

Winger (Minnesota)

Outros
Winger (banda)
Winger (futebol) - Posições no futebol, muito utilizada no futebol inglês

Desambiguação